Аметха́н-Султа́н — залізничний пасажирський зупинний пункт Кримської дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці.

Розташований у селі Оріхове Сакського району АР Крим на лінії Острякове — Євпаторія-Курорт між станціями Ярка (15 км) та Саки (2 км).

Станом на серпень 2019 р. щодоби чотири пари електропоїздів прямують за напрямком Євпаторія-Курорт — Сімферополь.

Примітки

Джерела 
 
 

Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Транспорт Сакського району
Зупинні пункти Криму